Adrien Mournet
 Benoît Mournet